Alkoholi, organski spojevi s kisikom opće formule R-OH
Etanol, najpoznatija vrsta alkohola
Alkoholna pića
Alkoholizam - ovisnost o alkoholu
Alkohol - roman Guillauma Apollinairea